Le tournoi de tennis de Pattaya est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1993, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 12 au .

Yayuk Basuki remporte le simple dames. En finale, elle bat Marianne Werdel, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Cammy MacGregor et Catherine Suire.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Pattaya
 Saison 1993 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1993
Pattaya
1993 en Thaïlande
Tennis en avril 1993